Патрік Герінг (,  12 лютого 1990, Цюрих) — швейцарський хокеїст, захисник клубу НЛ «ЦСК Лайонс». Гравець збірної команди Швейцарії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2006 року виступами за команду «ГСК Лайонс».

Наразі єдиною професійною командою у кар'єрі гравця лишається клуб НЛ «ЦСК Лайонс».

Був гравцем юніорської та молодіжної збірної Швейцарії, у складі яких брав участь у 30 іграх. 

Гравець національної збірної Швейцарії.

Нагороди та досягнення 
 Переможець Хокейної Ліги чемпіонів в складі «ЦСК Лайонс» — 2009.
 Володар Кубка Вікторії в складі «ЦСК Лайонс» — 2009.
 Чемпіон Швейцарії в складі «ЦСК Лайонс» — 2012, 2014, 2018.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Цюриха
швейцарські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Цюриха»